Gerl ist der Name folgender Personen:

 Andreas Gerl (* 1943), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Franz Xaver Gerl (1764–1827), österreichischer Opernsänger und Komponist
 Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (* 1945), deutsche Philosophin, Sprach- und Politikwissenschaftlerin
 Heinz Gerl (1852–1908), österreichischer Architekt
 Helene Gerl (1847–1905), Sängerin
 Jamina Gerl (* 1986), deutsche klassische Pianistin
 Johannes Gerl (1803–1873), österreichischer Opernsänger
 Josef Gerl (1912–1934), österreichischer Sozialist
 Josef Gerl (Architekt) (1734–1798), österreichischer Baumeister und Architekt
 Judas Thaddäus Gerl (1774–1847), österreichischer Opernsänger
 Mathias Gerl (1712–1765), österreichischer Architekt und Baumeister
 Max Gerl (* 1995), amerikanischer Jazzmusiker
 Peter Gerl senior (1795–1884), österreichischer Architekt und Baumeister
 Petrus Gerl (1718–1781), deutscher Benediktiner und Abt
 Rupert Gerl (* 1961), deutscher Fußballspieler

GE-RL steht für:
 , ISO-3166-2-Code der georgischen Region

GERL